El término Ferrol puede referirse a:

España 
Ferrol, ciudad española, en la provincia de La Coruña (Galicia).
Comarca de Ferrol, comarca costera situada en La Coruña.
Provincia marítima de Ferrol, una de las 30 provincias marítimas en que se divide el litoral de España.  
Ría de Ferrol, ría que se encuentra localizada en la provincia de La Coruña.
Puerto de Ferrol, puerto militar, pesquero, comercial, de pasajeros y deportivo de la ciudad de Ferrol.
Racing Club de Ferrol, club de fútbol de Ferrol.
Club Baloncesto OAR Ferrol, fue un club de baloncesto de Ferrol entre 1951 y 1996.
Rally de Ferrol, prueba de rally que se disputa anualmente en Ferrol.

Perú 
Bahía Ferrol, entrante marítimo del litoral del departamento de Áncash.
Islas Ferrol, conjunto de tres islas en la costa del departamento de Áncash.
Península del Ferrol, península del centro-oeste del país en el departamento de Áncash.

Filipinas 
Ferrol, municipio de la provincia de Romblón, en la región región tagala sudoccidental.

Otros
 Nombre común de la planta Trifolium incarnatum o trébol encarnado.